Куба́рь:
 Куба́рь (большой кубрик или каюта) — сленговое обозначение жилого помещения среди студентов морских (и речных) училищ и колледжей, а также военнослужащих
 Кубарь — игрушка-волчок.
 Кубарь (кубик) — обиходное название для знака различия, нашивок на петлицы среднего командного и начальствующего состава Красной Армии (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант и приравненные к ним) с 1935 по 1942 г. — квадратик 1×1 см из меди, покрытой темно-красной эмалью.
 Кубарь — принятое среди кладоискателей название для кладов, найденных в глиняном горшке, кубышке.
 Куба́рь — названия гриба валуя в северных (вологодских) говорах.

 Фамилия:
 Кубарь, Николай Васильевич (1946—2022) — советский и российский балетмейстер, художественный руководитель Государственного ансамбля «Кубанская казачья вольница», народный артист Российской Федерации (2005), Герой труда Кубани (2011).

Примечания